Шашечница:
 Бабочка из рода Шашечницы.
 Устаревшее название Шашечной доски или коробки от шашек.
 Ежемесячный журнал Шашечница, посвящённый играм в шахматы и шашки, издавался в Москве в 1891—1893 годах.

Примечания